Il mazziere, cioè colui che tiene il mazzo nei giochi di carte;
 Il mazziere che dirige le bande durante le parate.